Travessia est une telenovela brésilienne créée par Gloria Perez. est produit et diffusé par TV Globo et créé le 10 octobre 2022.  Elle est le feuilleton actuel de neuf heures de TV Globo.

Distribution et personnages 

 Lucy Alves comme Brisa Matos
 Mariah Yohana enfant Brisa
 Rômulo Estrela comme Oto
 Chay Suede comme Ari Magalhães
 João Bravo comme enfant Ari
 Drica Moraes comme Núbia Magalhães
 Giovanna Antonelli comme Heloísa "Helo" Sampaio Alencar
 Alessandra Negrini comme Guida Sampaio
 Vanessa Giácomo comme Leonor "Léo" Sampaio ( Léo )
 Rodrigo Lombardi comme Raúl Moretti
 Alexandre Néron comme Stênio Alencar
 Cássia Kis comme Sidália
 Humberto Martins comme  Guerra
 Jade Picon comme Chiara Guerra Bittencourt
 Dandara Mariana comme Talita
 Marcos Caruso comme Dante
 Luci Pereira comme Creusa "Creuzita" Macedo Matos
 Ana Lucia Torre
 Noémia Costa comme Inácia
 Otavio Müller
 Indira Nascimento comme Laís
 Ailton Graça comme Monteiro
 Guilherme Cabral dans le rôle de Rudá Sampaio
 Rafael Losso comme Gil
 Renata Tobelem comme Dina
 Camila Rocha comme Tininha
 Gabriely Mota comme enfant Tininha
 Yohama Eshima comme Yone
 Nathalia Falcão comme Julia
 Dudha Moreira comme Cema
 Danielle Olimpia
 Priscila Vilela comme Adalgisa
 Aoxi comme Silene
 Flavia Reis
 Bel Kutner comme Lidia
 Raul Gazolla comme Van Damme
 Nando Cunha comme Joël
 Orã Figueiredo
 Leona Santos comme Belle
 Iago Pires comme Espeto
 Duda Santos comme Isa
 Mariana Consoli
 Aliny Ulbricht
 Marcos Holanda
 Joao Cunha
 Raphaël Telles
 Vicente Alvite comme Tonho

Production 
Travessia devait initialement être diffusée en 2023, remplaçant Todas en tant que Flores dans le créneau horaire de 21 heures, cependant, il a été annoncé plus tard que Todas en tant que Flores serait publié sur le service de streaming Globoplay et que Travessia serait créée après le Pantanal. Le tournage de la telenovela a commencé le 4 juillet 2022. Le premier teaser a été diffusé le 5 septembre 2022.

Références

Liens externes 

 

Pages avec des traductions non relues